Valeriu Cavruc  / Valerii Kavruk  (n. 24 septembrie 1957, s. Akbalyk, Kazahstan, este un arheolog și muzeolog din Republica Moldova și România, conferențiar universitar, doctor în istorie, specialist în arheologia și istoria veche a Europei de Sud-Est în mileniile V - I î. Hr. Este nepotul renumitului arheolog și istoric, profesor universitar emerit, dr. habilitat Ion Niculiță.

Studii 
După absolvirea școlii medii din satul Moscovei, raionul Cahul, între anii 1974-1979 își face studiile la Facultatea de Istorie a Universității de Stat din Chișinău, avându-i printre profesori pe Ion Niculiță, A. Mirkind, și R. Enghelgardt. În anii 1984-1989 urmează studiile de doctorat la Catedra de Arheologie a Universității de Stat „M.V. Lomonosov” din Moscova, care s-au încununat cu susținerea tezei de doctor în științe istorice în anul 1989 cu tema „Cultura Noua. O încercare de reconstituire etnogenetică”, sub îndrumare dr. Irina Jacenko .

Activitatea didactică 
După absolvirea facultății, a lucrat profesor de istorie și științi sociale la școala medie din orașul Basarabească. În anii 1980-1984, a lucrat ca laborant, iar apoi ca cercetător științific la Academia de Științe și la Universitatea de Stat din Moldova. După absolvirea studiilor doctorale, a lucrat ca lector, iar apoi conferențiar la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” (1989-1992) și Universitatea de Stat din Moldova (1992-1993).

Începând din anul 1993, lucrează preponderent în România, ca arheolog la Muzeul Dunării de Jos din Călărași (1993-1996), ca cercetător științific și apoi ca director adjunct la Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei din Cluj Napoca (1996-1999), iar din anul 1999 până în prezent, este Director general al Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni din Sfântu Gheorghe. Continuă activitatea didactică universitară. Astfel, în anii 2011-2013 a inițiat și coordonat proiecte de formare profesională privind metode moderne de cercetare în arheologie și muzeologie, adresate arheologilor și muzeografilor tineri din Republica Moldova și România. Totodată, din 2010 până în prezent, predă, în calitate de conferențiar invitat, la Facultatea de Istorie și Filosofie a Universității de Stat din Moldova. Aici, în decursul anilor a fost titular al cursurilor de master „Neo-Eneoliticul Europei de sud-est”, „Epoca bronzului din Europa de sud-est și centrală”, „Managementul patrimoniului arheologic” și „Introducerea în managementul patrimoniului cultural”. 

În decursul anilor, în calitate de profesor invitat, a ținut prelegeri la câteva universități de prestigiu din Marea Britanie și Germania: „Arheologia sării în sud-estul Europei” la universitățile britanice din Oxford, Cambridge, Durham și Exeter; „Cercetări privind arheologia indo-europenilor din Europa de est” la universitatea din Edinburg; „Arheologia sării din spațiul intracarpatic” la Universitatea din Bochum.

Activitatea științifică 
Domeniile principale de cercetare vizează arheologia pre- și protoistorică a spațiul Carpato-Dunărean, exploatarea pre- și protoistorică a sării în spațiul intracarpatic, etnoarheologia sării, precum și managementul patrimoniului arheologic. 

A participat și condus șantiere arheologice, pe teritoriul Republicii Moldova - la Hansca, Hlinjeni, Bilicenii Vechi, Bursuceni, Dănceni, Suruceni, Butuceni, Bălăbănești și Balabani - și a României: la Sărulești, Coslogeni și Ștefan cel Mare (jud. Călărași), Zoltan, Olteni, Sfântu Gheorghe - Arcuș (jud. Covasna), Păuleni (jud. Harghita), Pata (jud. Cluj) și Băile Figa (jud. Bistrița-Năsăud). Totodată, începând din anul 2000, coordonează și participă la proiecte de cercetare privind arheologia și etnologia sării pe teritoriul României, Ucrainei și Slovaciei.

Valeriu Cavruc este coautor a 14 monografii și peste 120 de studii și articole publicate în volume academice naționale și internaționale. A participat la numeroase congrese și conferințe științifice desfășurate în Republica Moldova, România, Bulgaria, Ucraina, Polonia, Republica Cehă, Croația, Republica Turcă, Italia, Elveția, Spania, Marea Britanie, Germania, Franța și Mexic.

Lista selectivă a publicațiilor 
Monografii:

V. Cavruc, Gh. Dumitroaia (coord.): Cultura Costișa în contextul epocii bronzului din România, Piatra-Neamț, 2001.

V. Cavruc, A. Chiricescu (eds.), Sarea, Omul și Timpul, Sfântu Gheorghe editura “ANGVSTIA”, 2006.

A. Harding, V. Kavruk, Explorations in Salt Archaeology in Carpathian Zone, Budapest, Archaeolingua. 2013.

G. Postică, V. Kavruk, Orheiul Vechi Archaeological Landscape, Chișinău, 2018.

Articole:

V. Cavruc, Câteva considerații privind originea culturii Noua. ANGVSTIA, 1, 1996, p. 67 – 78.

V. Cavruc, The Final Stage of the Early Bronze Age in South-Eastern of Transylvania, în: Thraco-Dacica, XVIII, 1-2, 1997, p. 97-133.

V. Cavruc, Once more about the Ponto-Caspic Factor in the Origin of the Noua Culture, în: Thraco-Dacica, XIX, 1-2, 1998.

V. Cavruc, Some references to the Cultural Situation in the southeast Transylvania in theMiddle and at the Beginning of the Late Bronze Age, în: Kacso Carol (Hrsg.), Der nordkarpaticshen Raum in der Bronzezeit, Baia Mare, 2001, p. 45-82.

V. Cavruc, With reference to formation of Noua Culture (a historiographic survey). În: Culture et civilisation au Bas Danube, X, Călăprași 1993, p. 83-99.

V. Cavruc, Stadiul actual al cercetărilor privind exploatarea preistorică a sării în spațiul carpato-dunărean, În: A. Zanoci, T. Arnăut, M. Băț (eds.), Studia archeologiae et historiae antiquae:

Doctissimo viro Scientiarum Archeologiaeet Historiae Ion Niculiță, anno septuagesimo aetatissuae, dedicatur, Chișinău, 2009, p. 21-38.

V. Cavruc, Gh. Postică, Salvgardarea patrimoniului cultural național al Republicii Moldova. Academos, nr. 2(17), iunie 2010, p. 38 – 43.

V. Cavruc, A. Harding, cu contribuții: D. Buzea, Adela Kovacs, G. G. Marinescu, Th. Ważny, R.Brunning, A. G. Brown, Cercetările privind exploatarea sării în nord-estul Transilvaniei (2006-2010). Raport preliminar. ANGVSTIA, 14, 2010, Arheologie, p. 165-244.

V. Cavruc, Considerații privind schimbul cu sare în mileniile VI - II î. Hr. în spațiul carpato-dunărean. Tyragetia, s.n., vol. IV [XIX], nr. 1, 2010, p. 5-33.

A. Harding and V. Kavruk, A Prehistoric Salt Production site at Băile Figa, Romania. EurasiaAntiqua, 16, 2011, p. 131-167.

V. Cavruc, A. Harding, Prehistoric production and exchange of salt in the Carpathian-Danube Region. In: V. Nikolov & K. Bacvarov (eds). Salz und Gold: die Rolle des Salzes im prähistorischen Europa / Salt and Gold: The Role of Salt in Prehistoric Europe. Provadia-Veliko Tarnovo, 2012, p. 173-200.

В. Каврук, Oлово и соль в Карпатском бассейне в бронзовом веке (Часть I), Revista Arheologică, serie nouă, vol. VII, nr. 1-2, 2011, p. 5-46; 

В. Каврук, Oлово и соль в Карпатском бассейне в бронзовом веке (Часть II), Revista Arheologică, serie nouă, vol. VIII, nr. 1-2, 2012, p. 16-36;

V. Cavruc, D. Buzea, R. Zăgreanu, Cercetări arheologice la Băile Figa în anul 2014 (Secțiunea XV). În: ANGVSTIA, 17-18, 2014, p. 151-180.

V. Cavruc, D. L. Buzea, J. Puskás, M. Ștefan, R. Zăgreanu, I. Popa, A. I. Semeniuc: Cercetări arheologice efectuate la Băile Figa în anul 2015. Secțiunea XV. Raport preliminar. In: ANGVSTIA, 19, 2015, p. 55-112.

V. Kavruk, M. Ștefan, D. Buzea, D. Ștefan, Zs. Bordi: Towards an archaeological and ethnographic network analysis of salt supply routes in southeastern Transylvania / O analiză arheologică și etnografică a rutelor de aprovizionare cu sare din sud-estul Transilvaniei. In: Istros nr. 23/ 2017.

Referințe 
Nașteri în 1957
Nașteri pe 24 septembrie
Arheologi români
Arheologi moldoveni
Oameni din Kazahstan